Антонио Кандрева (; Рим, 28. фебруар 1987) италијански је фудбалер који игра на позицији десног крила за Сампдорију као позајмљени играч Интера и за национални тим Италије.

Професионално клупску каријеру започео је у Тернани 2004. године где је остао до 2007. Тада је прешао у Удинезе где се задржао до 2012. Међутим, тамо није много играо већ је време углавном проводио на позајмицама у Ливорну, Јувентусу, Парми и Чезени. Затим прелази у Лацио. С њима је освојио Куп Италије у сезони 2012/13. Три године касније се придружио Интеру у коме и данас игра. 

На међународном нивоу представља репрезентацију Италије. Играо је на више значајних шампионата за Небеско плаве: Олимпијске игре 2008, Куп конфедерација 2013. (где је Италија завршила на трећем месту), Светско првенство 2014. и Европско првенство 2016.

Статистика

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију 
Голови Италије су наведени на првом месту. Колона „Гол” означава резултат на утакмици након Кандревиног гола.

Признања 
Лацио
Куп Италије: 2012/13.
Интер
Лига Европе: финале 2019/20.

Италија до 21
Шампионат у Тулону: 2008.

Италија
Треће место на Купу конфедерација: Куп конфедерација 2013.

Референце

Спољашње везе 

 Profile на сајту FIGC (на језику: италијански)
 Profile на сајту Италијанске асоцијације фудбалера (на језику: италијански)
 Profile на сајту ESPN

Рођени 1987.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2008.
Фудбалери Серије А
Фудбалери Удинезеа
Фудбалери Ливорна
Фудбалери Јувентуса
Фудбалери Парме
Фудбалери Чезене
Фудбалери Лација
Фудбалери Интера
Фудбалери Сампдорије
Везни играчи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Европском првенству 2016.